Ferdinand est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et son origine 
Ferdinand est un prénom d'origine germanique dérivé du gotique Frithinand, composé des éléments  / frith/friþ (« paix ») et  / nand/nanþ (« courage », « audace », « témérité »).

Comme les prénoms  ou , ce prénom a probablement été importé et implanté dans la péninsule Ibérique par les Wisigoths entre le  et le . En France, le prénom a été repris à l'allemand à la fin du Moyen Âge (cf. vieux haut allemand Fridunand).

Il a pour variante masculine Fernand et forme féminine Ferdinande.

Il a également pour formes étrangères Ferdinando, Fernando et au féminin Ferdinanda, Fernanda.

islandais : Ferdínand
suédois et norvégien : Ferdin
finlandais : Feerti, Veerti, Väärti, etc. qui sont des hypocoristiques

Saints chrétiens 
Voir

Monarques classés par numéros 
  (au moins 11 entrées)
  (au moins 7 entrées)
  (au moins 5 entrées)
  (au moins 4 entrées)
  (au moins 2 entrées)
 Ferdinand VI (1 entrée)
 Ferdinand VII (1 entrée)

Monarques classés par royaumes

Bulgarie 
 Ferdinand I de Bulgarie (1861-1948), prince (1887-1908) puis tsar (1908-1918)

Roumanie 
 Ferdinand I de Roumanie (1865-1927), roi (1914-1927)

Saint Empire et Autriche

Duché de Brunswick-Lunebourg 
 Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick (1735-1806), général et prince allemand, duc (1780-1806)

Maison de Habsbourg 
 Ferdinand I du Saint-Empire (1503-1564), roi de Hongrie et de Bohême (1526–1564), empereur (1556-1564)
 Ferdinand II du Saint-Empire (1578-1637), empereur (1619-1637)
 Ferdinand III du Saint-Empire (1608-1657), empereur (1637-1657)
 Ferdinand IV du Saint-Empire (1633-1654), roi des Romains (1653-1654), roi de Bohême (1646-1654), roi de Hongrie (1647-1654)

Maison de Habsbourg-Lorraine 
 Ferdinand I d'Autriche (1793-1875), empereur (1835-1848 ; = Ferdinand V, roi de Hongrie [1830-1848] et de Bohême [1835-1848])
 Charles-Ferdinand d'Autriche (1818-1874), officier dans l'armée autrichienne
 Frédéric Ferdinand d'Autriche (1821-1847), officier de marine
 François-Ferdinand d'Autriche (1863-1914), archiduc d'Autriche, hériter du trône d'Autriche-Hongrie à partir de 1889

Italie

Parme 
 Ferdinand I, de Plaisance et de Guastalla (1751-1802), duc (1765-1802)

Modène 
 Ferdinand d'Autriche-Este (1754-1806), gouverneur du Milanais, époux de Marie-Béatrice de Modène
 Ferdinand Charles Joseph d'Autriche-Este (1781-1850), officier dans l'armée autrichienne
 Ferdinand Charles Victor d'Autriche-Este (1821-1849), officier dans l'armée autrichienne

Toscane 
 Ferdinand I de Toscane (1549-1609), grand-duc (1604-1609)
 Ferdinand II de Toscane (1610-1670), grand-duc (1620-1670)
 Ferdinand III de Toscane (1769-1824), grand-duc (1791-1799 et 1814-1824)
 Ferdinand IV de Toscane (1835-1908), grand-duc de Toscane (1859-1860)

Sicile (Sicile insulaire) 
 Ferdinand I (1379-1416), le Juste, roi (1412-1416)
 Ferdinand II (1452-1516), le Catholique (Aragon 1479-1516 ; Sicile 1468-1516) (= Ferdinand V de Castille (1474-1504)) (= Ferdinand III de Naples (1504-1516))
 Ferdinand III de Sicile (1759-1799; 1799-1806; 1815-1816) (= Ferdinand IV de Naples = Ferdinand Ier des Deux-Siciles)

Naples (Sicile péninsulaire) 
 Ferdinand I (1423-1494), roi de Naples (1458-1494)
 Ferdinand II de Naples (1468-1496), Ferrandino (1495-1496)
 Ferdinand III de Naples (1452-1516), roi (1504-1516) (= Ferdinand V de Castille (1474-1504)) (= Ferdinand II d'Aragon (1479-1516) et de Sicile (1468-1516))
 Ferdinand IV de Naples (1751-1825), roi de « Naples » (Sicile péninsulaire) (1759-1799; 1799-1806; 1815-1816) (= Ferdinand III de Sicile (1759-1816)=Ferdinand Ier des Deux-Siciles)

Deux-Siciles 
 Ferdinand I des Deux-Siciles (1751-1825), roi (1816-1825)
 Ferdinand II des Deux-Siciles (1810-1859), roi (1830-1859)

Portugal

Rois de Portugal 
 Ferdinand I de Portugal et de l'Algarve (1345-1383), roi de Portugal (1367-1383)
 Ferdinand II de Portugal (1816-1885), roi consort (1837-1853)

Infants de Portugal 
 Ferdinand du Portugal (1188-1233), infant de Portugal et comte de Flandres
 Ferdinand de Portugal, seigneur de Serpa (1217-1246), infant de Portugal dit l'Infant de Serpa
 Infant Ferdinand (1402-1443), dit le Saint
 Ferdinand de Portugal (1433-1470), infant de Portugal,  duc de Beja et  duc de Viseu, père du roi Manuel I
 Ferdinand de Portugal (1507-1534), infant de Portugal, duc de Guarda, fils du roi Manuel I

Ducs de Bragance 
 Ferdinand  (1403-1478),  duc de Bragance
 Ferdinand II (1430-1483), duc de Bragance et  duc de Guimarães

Espagne

Aragon 
 Ferdinand I d'Aragon et de Sicile (1379-1416), le Juste, roi (1412-1416)
 Ferdinand II d'Aragon et de Sicile (1452-1516), le Catholique (Aragon 1479-1516; Sicile 1468-1516) (= Ferdinand V de Castille (1474-1504)) (= Ferdinand III de Naples (1504-1516))

Léon et Castille 
 Ferdinand I, roi de Castille et Léon (~1000-1065), le Grand (1035-1065)
 Ferdinand II, roi de Léon 
 Ferdinand III de Castille (1199-1252), le Saint (1217-1252), roi de Castille et Léon
 Ferdinand IV de Castille (1289-1312), roi de Castille et de León (1295-1312)
 Ferdinand V de Castille (1452-1516), le Catholique (= Ferdinand II d'Aragon 1479-1516; Ferdinand II de Sicile 1468-1516; Ferdinand III de Naples (1504-1516))

Rois et infants d'Espagne 
 Ferdinand d'Autriche (1609-1641), cardinal (le "cardinal-infant"), gouverneur des Pays-Bas, officier dans l'armée espagnole 
 Ferdinand VI d'Espagne (1713-1759)
 Ferdinand VII d'Espagne (1784-1833)

Liste des autres Ferdinand célèbres

Personnages contemporains 
 Blondedy Ferdinand (1987-), actrice et entrepreneure haïtienne.
 Ferdinand Coly, joueur de football sénégalais et français né le  à Dakar
 Hans-Jürgen Ferdinand (1943-), footballeur allemand.
 Rio Ferdinand, footballeur anglais

Personnages historiques 
 Jean La Brunière de Médicis, dit Ferdinand, danseur français du 
 Ferdinand Alquié, philosophe français du 
 Ferdinand Barrot, homme politique français
 Ferdinand Buisson, homme politique français
 Ferdinand Bol (1616-1680), peintre hollandais
 Ferdinand Chalandon, historien français auteur de plusieurs ouvrages dont une Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile (1907)
 Ferdinand Marcos,  de la République des Philippines
 Ferdinand Foch, maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne
 Ferdinand de Lesseps, diplomate français, créateur du canal de Suez, académicien
 Ferdinand de Saussure, linguiste suisse
 Ferdinand Porsche, fondateur-créateur autrichien du bureau d'étude automobile allemand Porsche
 Ferdinand Sarrien, homme politique français
 Ferdinand von Zeppelin, fondateur de la société Zeppelin

Personnages fictifs 
 Ferdinand, personnage fictif dans la pièce de théâtre La Tempête, écrite par William Shakespeare

Ferdinand Brun, dans le roman « Mémé dans les orties », écrit par Aurélie Valognes

Peintres 
Les Ferdinand sont des peintres qui ont bâti leur réputation sous ce nom.
 Ferdinand Elle (Malines, vers 1580 - Paris, 1637), peintre
 Louis Ferdinand Elle l'Aîné (Paris 1612- Paris 1689), peintre
 Louis Ferdinand Elle le jeune (Paris 1649 - Rennes 1717), peintre
 Ferdinand Hodler (Berne 1853 - Genève 1918), peintre

Personnages fictifs 
 Ferdinand, personnage de bande dessinée
 Ferdinand Bardamu, héros du roman Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline
 Ferdinand VIII Roi d'Espagne dans Le Journal d'un fou de Nicolas Gogol
 Ferdinand, fils du fictif roi de Naples Alonso dans La Tempête de William Shakespeare
 Ferdinand Griffon, héros du film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard
 Ferdinand le taureau, héros du court métrage éponyme réalisé en 1938 par les studios Disney
 Ferdinand, héros du film d'animation éponyme de Carlos Saldanha (2017).

Autres 
 
 Ferdinand, satellite d'Uranus, nommé d'après le personnage shakespearien,
 Ferdinand (d’après Ferdinand Porsche, son concepteur),  du Jagdpanzer Elefant, chasseur de char allemand de la  mondiale
 Franz Ferdinand, groupe de rock britannique
 Ferdinand, ville de l'Idaho
 Ferdinand, ville de l'Indiana
 Ferdinand (2017), film d'animation de Carlos Saldanha.

Références 

  ↑ Carlos Saldanha, Ferdinand, Film d'animation américain (2017)